Маседоан () е френското произношение на Македония и може да се отнася за:

 „Маседоан“, български вестник, излизал в 1905 година в София;
 „Маседоан“, български вестник на Изпълнителния комитет на Македонските братства, излизал в 1919 – 1922 година в София, на практика приложение на „Македония“;
 „Маседоан“, български вестник на ВМРО, излизал в 1927 – 1938 година в Женева под редакцията на Симеон Евтимов и по-късно на Димитър Цилев;
 „Маседоан Либър“, български вестник на македонската емиграция в България, излизал от 1924 до 1927 година на френски език.

 Вижте също
 Македония
 Мачедония
 Маседония